Magnificat, de lofzang van Maria in het evangelie volgens Lucas

 Composities van het Marialied
 Magnificat (Johann Sebastian Bach), een compositie van Johann Sebastian Bach
 Magnificat (Godár), een compositie van Vladimír Godár
 Magnificat (Hovhaness), een compositie van Alan Hovhaness
 Magnificat (Kilar), een compositie van Wojciech Kilar
 Magnificat (Parry), een compositie van Charles Hubert Parry
 Magnificat (Vivaldi), een compositie van Antonio Vivaldi

 Overige
 Magnificat (film), een Italiaanse film uit 1993